Harings ist der Familienname folgender Personen:

 Ger Harings (* 1948), niederländischer Radrennfahrer
 Huub Harings (* 1939), niederländischer Radrennfahrer